Jitnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Житница) :
Jitnitsa, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Jitnitsa, village bulgare de l'obchtina de Tchernootchene, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Jitnitsa, village bulgare de l'obchtina de Kaloyanovo, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Jitnitsa, village bulgare de l'obchtina de Provadiya, situé dans l'oblast de Varna.